— японский геймдизайнер, продюсер и директор компьютерных игр. Работая в Nintendo с 1982 года, он участвовал в разработке серии Metroid. Ёсио Сакамото (наравне с Гумпэем Ёкои и Тору Осавой) является одним из самых известных сотрудников подразделения Research and Development 1.

Карьера 
С детства Сакамото увлекался игрушками Nintendo. После окончания художественного колледжа он был нанят Nintendo в 1982 году. Первым его работами в компании стали графика в Game & Watch-игре Donkey Kong и аркадной игре Donkey Kong Jr.. После этого он переключился на разработку игр для NES, для которой разработал игры Wrecking Crew, Balloon Fight, Gumshoe и Kid Icarus.

Сакамото является одним из ключевых разработчиков, участвовавших в разработке серии Metroid. Для первой игры Metroid Сакамото (в титрах указан как «Shikamoto») создал персонажей, был директором игр Super Metroid, Metroid Fusion, Metroid: Zero Mission, Metroid: Other M и продюсером Metroid: Samus Returns и Metroid Dread.

Работы

Примечания

Ссылки 

Геймдизайнеры Японии